Горват — прізвище угорського походження.

 Балтазар Горват (; 1822—1898) — угорський політик, юрист, прозаїк і поет, міністр юстиції Угорщини (1867—1871).
 Горват Ганна Андріївна (1924—2005) — українська скульпторка.
 Золтан Горват (; 1937) — угорський фехтувальник, чемпіон Літніх Олімпійських ігор 1960.
 Ітан Горват (; 1995) — американський футболіст.
 Кетлін Горват (; 1965) — колишня американська професійна тенісистка.
 Павел Горват (; 1975) — чеський футболіст.
 Горват Роберт Іванович (1969) — український політик.